Father Christmas – personaggio del folclore britannico
 Father Christmas – libro di Raymond Briggs

Cinema
 Father Christmas – film del 1991, basato sull'omonimo libro di Raymond Briggs 
 Father Christmas – cortometraggio del 2014

Musica
 Father Christmas – singolo dei Kinks del 1977
 Father Christmas – singolo dei Pop Noir del 2015